

Persone
 Moll – famiglia originaria dei Paesi Bassi e trasferita in Trentino
 Æthelwald Moll di Northumbria – re di Northumbria (Inghilterra) dal 759 al 765
 Balthasar Ferdinand Moll – scultore austriaco
 Carl Moll – pittore e incisore austriaco
 Dagoberto Moll – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Dominik Moll – regista e sceneggiatore tedesco naturalizzato francese
 Giancarlo de Moll – generale austriaco
 Giorgia Moll, talvolta indicata come Georgia Moll o Georgia Mool – attrice e cantante italiana
 Guy Moll – pilota automobilistico francese
 James Moll – regista, produttore cinematografico e produttore televisivo statunitense
 Joan Riudavets Moll – supercentenario spagnolo
 Karl von Moll – naturalista e politico austriaco
 Kurt Moll – basso tedesco
 Marg Moll, propr. Margarethe Haeffner – pittrice e scultrice tedesca
 Oskar Moll – pittore tedesco
 Otto Moll – militare tedesco
 Quirin Moll – calciatore tedesco, di ruolo centrocampista
 Richard Moll – attore statunitense
 Sergi Darder Moll – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista 
 Sigismondo Moll – alto funzionario dello Stato e barone austriaco

Altro
 Ghiandola di Moll, nota anche come ghiandola ciliare – ghiandola sudoripara vicina ai follicoli delle ciglia
 Möll – fiume della Carinzia, affluente di sinistra della Drava